Schmollack ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Schmollack (* 1981), deutsche Wirtschaftsjuristin und Politikerin (CDU)
 Simone Schmollack (* 1964), deutsche Journalistin und Autorin